La Premier League 2011-2012 è stata la 113ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 13 agosto 2011 e il 13 maggio 2012 e concluso con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Robin van Persie () con 30 reti.

Stagione

Novità
Al termine della stagione precedente sono retrocesse in Championship il , il  ed il . Dalla Championship sono state promosse al termine della stagione regolare la storica formazione londinese dei  ed il , che sono arrivate al termine della stagione regolare 1ª e 2ª. I gallesi dello  invece hanno raggiunto la massima serie vincendo i Play-off.

Il , in piena crisi economica, cedette i diritti per il nome dello stadio ad una ditta di vendita al dettaglio: per questa stagione il St James' Park si chiamò Sports Direct Arena.
Anche il , sebbene con premesse opposte, concluse un accordo di denominazione commerciale del proprio stadio con Etihad Airways che quindi assunse il nome di Ethiad Stadium.

Avvenimenti
Sin dall'inizio del campionato si capì subito che la lotta per il titolo sarebbe stata un affare riservato ai due club di Manchester che iniziarono il torneo con una serie di vittorie. Fu il  a premere sull'acceleratore con un netto 1-5 a White Hart Lane ed un incredibile e clamoroso 1-6 ad Old Trafford che lanciò gli uomini di Roberto Mancini in fuga. Il  non crollò dopo quella batosta e seppe recuperare lo svantaggio di 5 punti che i cugini erano stati in grado di costruire tanto che per il secondo anno consecutivo l'anno si chiuse con le due squadre appaiate in vetta.

Dietro di loro fu a sorpresa il  a provare un recupero che non si concretizzerà mai mentre  e  si dimostrarono fin troppo discontinue per poter rientrare nei giochi titolati. Una svolta decisa avvenne ad inizio primavera quando il Manchester City accusò una flessione e scivolò ad 8 punti di distanza dal Manchester United. Il torneo parve concluso, ma ad aprile ci fu l'ennesimo ribaltone: lo United perse contro un  che era a disperata caccia di punti salvezza e pareggiò una partita incredibile con l' per 4-4. Il City si riavvicinò a 3 punti e vinse lo scontro diretto alla terzultima giornata grazie ad un colpo di testa di capitan Vincent Kompany.

All'ultima giornata lo United vinse a  per 1-0, mentre al cardiopalma fu la gara dei cugini che affrontavano un  in lotta salvezza. Il City si trovò clamorosamente in svantaggio per 1-2 fino al 90' quando, nel recupero, arrivarono i gol di Edin Džeko al 91' e di Sergio Agüero al 93'. Il Manchester City vinse così il campionato per differenza reti tornando sul trono d'Inghilterra dopo 44 anni. L'Arsenal riuscì ancora una volta ad ottenere il terzo posto pur staccato di ben 19 lunghezze dalle due compagini di Manchester.

Il quarto posto andò invece al Tottenham che si trovò però privato del posto in Champions League a causa del successo continentale di un Chelsea che deluse profondamente in campionato. Una sconfitta alla penultima giornata contro i futuri campioni infine proibì al sorprendente  di chiudere con un piazzamento valido per accedere alla massima competizione europea. Anonimo fu il torneo del  che si consolò con la vittoria della coppa di lega. In coda cadde con largo anticipo il  che vanificò ben presto un inizio di stagione positivo. Dopo 11 anni inoltre retrocessero anche il  ed il  che non riuscì a sopravanzare il Queens Park Rangers all'ultima giornata.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale

Legenda:
      Campione d'Inghilterra e ammesso ai gironi della UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse ai gironi della UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Ammesse alle qualificazioni della UEFA Europa League 2012-2013
      Retrocesse in Football League Championship 2012-2013

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre vengono classificate secondo la differenza reti.

Squadra campione

Risultati

Calendario
I sorteggi per la nuova stagione sono stati effettuati il 15 giugno 2011 con diretta in esclusiva sul canale privato della BBC.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Manchester City e Manchester Utd (28)
 Minor numero di sconfitte: Manchester City e Manchester Utd (5)
 Migliore attacco: Manchester City (93 gol fatti)
 Miglior difesa: Manchester City (29 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Manchester City (+64)
 Maggior numero di pareggi: Aston Villa (17)
 Minor numero di pareggi: Manchester City e Manchester Utd  (5)
 Minor numero di vittorie: Wolverhampton (5)
 Maggior numero di sconfitte: Wolverhampton e Blackburn(23)
 Peggiore attacco: Stoke City (36 gol fatti)
 Peggior difesa: Wolverhampton (82 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Wolverhampton (-42)
 Miglior serie positiva: Manchester City (14 risultati utili)
 Peggior serie negativa: Bolton (6 sconfitte consecutive)
Partite
 Più gol (10): Manchester Utd - Arsenal 8-2
 Maggiore scarto di gol (6): 
Manchester Utd - Arsenal 8-2
Fulham - Queens Park Rangers 6-0
Arsenal - Blackburn 7-1
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 (5ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011-2012